Rejony w Rosji:
 Rejon aleksiejewski – rejon w Tatarstanie;
 Rejon aleksiejewski – rejon w obwodzie samarskim;
 Rejon aleksiejewski – rejon municypalny w obwodzie biełgorodzkim.